Tarantella (dans), een Italiaanse dans
Tarantella (Stravinski), een compositie van Igor Stravinski
Tarantella (Lutosławski), een lied van Witold Lutosławski
Tarantella (Theo van Doesburg), een schilderij van Theo van Doesburg
Tarantella (film)